Ferdinando Colonna di Stigliano, II principe di Sonnino – nobile italiano
 Ferdinando Colonna di Stigliano, II principe di Stigliano – diplomatico italiano